Александр Елагин:
 Елагин (Масалов), Александр Викторович (род. 1953) — футбольный комментатор и телеведущий, актёр.
 Елагин, Александр Николаевич (1922—1992) — Герой Советского Союза.
 Елагин, Александр Сидорович (1930—1994) — советский военный деятель, генерал-полковник, командующий войсками Одесского военного округа.